Натуральне число 1651
 1651 рік до нашої ери
 1651 рік нашої ери